Pop o polp, nom de diverses espècies de cefalòpodes de l'ordre Octopoda
 Art pop, moviment artístic sorgit a la fi dels anys 1950 a Anglaterra i els Estats Units
 Música pop, gènere musical
 Toponímia: 
 Vall de Pop, vall del País Valencià que inclou els pobles de Benigembla, Murla i Parcent
 Castell de Pop, castell d'origen islàmic entre Benigembla i Vall de Laguar
 Muntanya de Pop o Cavall Verd, muntanya en la Serra del Penyal entre Benigembla i la Vall de Laguar
 Post Office Protocol, protocol d'Internet